

Anno 
 143 o 143 a.C.

Codici 
 143  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gnosca, frazione del comune svizzero di Bellinzona nel Canton Ticino

Matematica 
 143 – numero